Боевой танец хорьков, или боевой танец ласок (), — поведение возбуждённых ласок и хорьков (Mustela).   

Боевой танец состоит из серии резких, энергичных скачков в сторону или назад, во время которых хребет животного изгибается, мех поднимается, а хвост съёживается. Во время танца фретки (домашние хорьки), как правило, становятся довольно неуклюжими.

Функция

Дикие животные 
Предполагается, что дикие ласки и хорьки исполняют танец для запугивания или дезориентации добычи.

Вероятно, при помощи боевого танца горностаи «гипнотизируют» свою добычу, например, кроликов. Также данное поведение может быть связано с заражением инфекциями, вызываемыми нематодами рода Skrjabingylus.

Фретки 
У фреток танец может служить приглашением к игре или быть её частью и является признаком хорошего настроения. Согласно исследованию 2014 года, самцы фреток «танцуют» несколько чаще, чем самки.

Примечания

Ссылки 

 Фретка исполняет танец в снегу (видеозапись) — YouTube
 Фретка исполняет боевой танец против меховой одежды (видеозапись) — YouTube
 Горностай исполняет боевой танец во время охоты на кроликов  (видеозапись). Национальное географическое общество

Куньи
Поведение животных